Симеон Александров е български футболист, полузащитник / крило на Септември (София) под наем от ЦСКА (София).

Кариера 
Юноша на Локомотив Пловдив, след което преминава в школата на Септември София. Играе като атакуващ полузащитник, но се справя и като дясно и ляво крило, халф. След като преминава през всички формации на Септември е привлечен в първия състав през 2019. През сезон 2019/20 има 3 мача, сезон 2020/21 играе 17 мача с 5 гола, а сезон 2021/22 добавя още 33 мача с 3 гола във Втора лига и купата на страната. През сезон 2022/23 има още 9 мача с 4 гола в Първа лига, с което има общо 61 мача с 12 гола, плюс 7 асистенции. На 6 септември 2022 подписва с ЦСКА.

В периода от 2018 до 2019 записва 3 мача за националния отбор на България до 17 години.

Външни препратки 
 Профил на играча в fcCSKA.com

 

Български футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на Септември (София)
Родени в Пловдив